Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2012 — 9-й сезон после основания китайской Суперлиги, 19-й сезон после получения статуса профессионального спорта футбольной ассоциацией, 51-й сезон в высшей лиге КНР. Победителем чемпионата во второй раз подряд стал клуб «Гуанчжоу Эвергранд». Суперлигу покинули «Наньчан Хэнъюань» и «Хэнань Констракшн».

Согласно регламенту сезон начался 10 марта 2012 года и закончился 3 ноября 2012 года.
В турнире принимают участие команды, занявшие в чемпионате Китая 2011 года места с 1-го по 14-е, а также две команды, занявшие 1-е и 2-е места во второй по значимости китайской лиге (Первая Лига Китая по футболу) и получившие право выступать в Суперлиге.

Команды, получившие повышение в классе (Первая лига Китая по футболу сезон 2011 года)
 Далянь Аэрбин
 Гуанчжоу Фули

Команды, покинувшие Суперлигу (Чемпионат Китая по футболу 2011 года)
 Чэнду Блэйдс
 Шэньчжэнь Руби

Команда «Далянь Аэрбин» за два сезона прошла путь из второй лиги в Суперлигу, при этом последовательно становилась победителем второй и первой лиги.

Впервые в Суперлиге будет представлены две команды из города Далянь (провинция Ляонин) — «Далянь Шидэ» и «Далянь Аэрбин», при этом выступать оба клуба будут на одной площадке — стадионе Цзиньчжоу. Также в данном розыгрыше представлены две команды из Гуанчжоу — «Гуанчжоу Фули» и «Гуанчжоу Эвергранд».

Участники

Общая информация о командах

Изменения в тренерском штабе

Изменения в регламенте 
В новом розыгрыше чемпионата было ограничено количество иностранных игроков (легионеров), которое может заявить команда Суперлиги (5). При этом одно место должно быть зарезервировано для игрока, представляющего Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). В каждом отдельном матче может принимать участие четыре легионера, в том числе как минимум один, представляющий АКФ. Игроки из Макао, Гонконга и Тайваня легионерами не являются.

Для команды Гуанчжоу Эвергранд было принято специальное решение, по которому она с июня 2012 года могла заявить 7 легионеров.

Таблица заявленных на участие в розыгрыше легионеров выглядит следующим образом:

Изменение названий команд 
Перед началом сезона 2012 года команда «Шэньси Чаньба» сменила название на «Гуйчжоу Жэньхэ».

В течение сезона команда «Наньчан Хэнъюань» сменила название на «Шанхай Шэньсинь».

Турнирная таблица 

По состоянию на 3 ноября 2012 года: Суперлига Китая по футболу 2012
В случае равенства набранных очков вступают в силу следующие критерии: 
Количество набранных очков в очных встречах;
Разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах;
Количество забитых мячей в очных встречах;
Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
Количество забитых мячей во всех матчах;
Дисциплинарные очки.

Рекорды чемпионата

Список лучших бомбардиров

Лучшие бомбардиры

Статистика чемпионата

Посещаемость матчей Суперлиги

Примечания 

2012
Спорт в Китае в 2012 году
Футбол в Азии в 2012 году